

Patronyme 

 Anna Amendola (1927-2019), actrice italienne des années 1950 ;
 Billy Fernando Joya Améndola, ancien membre de l'escadron de la mort hondurien ;
 Claudio Amendola (1963-), acteur, réalisateur et animateur de télévision italien ;
 Danny Amendola (1985-), joueur américain de football américain ;
 Ferruccio Amendola (1930-2001), acteur italien ;
 Giorgio Amendola (1907-1980), écrivain et homme politique italien :
 Giovanni Amendola (1882-1926), homme politique et antifasciste italien ;
 Giuseppe Amendola (1750-1808), compositeur italien ;
 Mario Amendola (1910-1993), scénariste et réalisateur italien ;
 Scott Amendola (1969-), batteur de jazz américain ;
 Tony Amendola (1951-), acteur américain ;
 Vincenzo Amendola (1973-), homme politique italien.

Toponyme 

 Amendola, station du métro de Milan ;
 Amendola, village italien près de Foggia, accueillant la base aérienne d'Amendola.